Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute à Båstad du 24 au .

Katerina Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabine Hack, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Tine Scheuer-Larsen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 1989
Suede
Sport en Suède en 1989
Tennis en juillet 1989